Gor steht für:
 Gor (Granada), Gemeinde in der spanischen Provinz Granada
 Titularbistum Gor, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 die Bezeichnung der Gegenerde aus einem Science-Fiction-Zyklus von John Norman
 Gor (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1987 von Fritz Kiersch, basierend auf dem Roman von John Norman
 Der Geächtete von Gor, Spielfilm aus dem Jahr 1988 und Fortsetzung des vorgenannten, auch bekannt als Gor 2
 Saint-Gor, französische Gemeinde im Département Landes
 Adventure Game von Edmund Egyed, welches ab 1990 entwickelt wurde und zu den Klassikern der Rollenspieladventure zählt

Gor ist der Familienname folgender Personen:
 Gennadi Samoilowitsch Gor (1907–1981), russischer Schriftsteller

gor steht für:
 Gorontalo (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

GOR steht für:
 Gas/Oil Ratio, volumetrisches Verhältnis von Erdölbegleitgas zu Erdöl
 Gesellschaft für Operations Research, deutsche Fachgesellschaft
 General Online Research, internationale Konferenz zur Online-Forschung
 Government Offices for the Regions (GORs), englische Regionalbehörden, die der Zentralregierung in Westminster unterstehen

Siehe auch:
 Gohr (Begriffsklärung)
 Goor
 Gorr

Abkürzung